Cheddar Valley steht für:

 Cheddar Valley (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 das Gebiet um den Ort Cheddar (Somerset) in England